iBooks — приложения от компании «Apple»:

 iBooks предназначено для чтения электронных книг
 iBooks Author предназначено для создания электронных книг iBooks

См. также 

 iBook